

Persone
 Federico Moccia (1963) – scrittore, sceneggiatore, regista e autore televisivo italiano
 Giuseppe Moccia (1921-2001) – imprenditore, dirigente sportivo e politico italiano
 Giuseppe Moccia, noto anche con lo pseudonimo di Pipolo (1933-2006) – sceneggiatore e regista italiano
 Leonardo Moccia (1801-1852) – vescovo cattolico italiano
 Oscar Moccia (1898-1976) – funzionario e prefetto italiano
 Rocío Sánchez Moccia (1988) – hockeista su prato argentina

Altro
 Clan Moccia – sodalizio camorristico della bassa Liburia, in Campania
 Distillerie Moccia – società italiana per la produzione di bevande alcoliche